Maria Augusta Costa Menezes, nome artístico de Guta Menezes (nascida no Rio de Janeiro), é uma gaitista e trompetista brasileira.

É uma das integrantes da banda formada por mulheres do programa Altas Horas, da Rede Globo, cujo apresentado  por Serginho Groisman.

Ligações externas 
 Banda do Programa Alta Horas

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Gaitistas do estado do Rio de Janeiro
Trompetistas do estado do Rio de Janeiro